* Марков Борис Іванович (1949) — український діяч, економіст
 Марков Борис Михайлович (1977) — український керівник вищого рівня, науковець, благодійник
 Марков Борис Семенович (1924—1977) — чуваський артист, режисер